Kwatta puede referirse a:

 Kwatta, una marca de chocolates belga.
 Kwatta, un ressort en el distrito de Wanica, Surinam.
 Kwatta, una antigua plantación en el distrito de Wanica, Surinam. 
 Kwatta, otro nombre para el Ateles paniscus, un mono araña de Suramérica.
 Kwatta, banda de pop neerlandesa.